Initiative (von lateinisch initium „Anfang, Beginn“) steht für:

 Initiative (Politik), ein politisches Instrument
 Initiative (Schach), aktives Bestimmen des Spielverlaufs beim Schach

als Kurzform:
 Eigeninitiative, Fähigkeit einer Person, aus eigenem Antrieb zu handeln
 Bürgerinitiative, aus der Bevölkerung heraus gebildete Interessenvereinigung
 Initiative Media, Mediaagentur der Interpublic Group of Companies

Siehe auch:
 Elterninitiative (gemeinnütziges Engagement von Eltern)
 Volksinitiative (Begriffsklärung)

 Initiation (Reifefeier oder -weihe)
 Initium (Incipit: erste Worte eines Textes)
 Initiator (Begriffsklärung)